Парламентские выборы в Финляндии (1945) (, ) — выборы в 200-местную Эдускунту Финляндии, прошедшие 17-18 марта 1945 года при явке 74,9%.

Результаты выборов

Примечания 

18
1945 год в Финляндии
Финляндия
1945